Дворец Разумовского:

на Украине
 Дворец Разумовского (Батурин)
 Дворец Разумовского (Глухов)

в Петербурге
 Дворец Разумовского на Мойке, ныне Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена

в Москве
 Дом Разумовского в Романовом переулке
 Дом Разумовского на Воздвиженке
 Городская усадьба Разумовского на Яузе

в Вене
 Дворец Разумовского (Вена)

Разумовские